Název Račický potok má více vodních toků:

 Račický potok (přítok Bobrůvky) – pravostranný přítok Bobrůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Račický potok (přítok Rakovce) – pravostranný přítok Rakovce v okrese Vyškov
 Račický potok (přítok Rouchovanky) – pravostranný přítok Rouchovanky v okrese Třebíč